Everett puede referirse a:

Lugares
Everett (Massachusetts), ciudad en el condado de Middlesex, estado estadounidense de Massachusetts.
Municipio de Everett (Míchigan), en el condado de Newaygo.
Municipio de Everett (Misuri), en el condado de Cass.
Municipio de Everett (condado de Dodge, Nebraska).
Municipio de Everett (condado de Burt, Nebraska).
Everett (Pensilvania), borough en el condado de Bedford, estado estadounidense de Pensilvania.
Everett (Washington), la capital y la mayor ciudad del condado de Snohomish, estado estadounidense de Washington.

Personas
Brent Everett (1984-), actor porno gay canadiense.
Chad Everett (1936-), actor estadounidense.
Daniel Everett (1951-), profesor de fonética y fonología en la Universidad de Mánchester.
Hugh Everett (1930–1982), físico estadounidense.
Jace Everett (1972-), cantante de country estadounidense.
Rupert Everett (1959-), un actor y productor inglés.
Edward Everett Hale (1822-1909), clérigo estadounidense.
Edward Everett Horton (1886-1970), actor estadounidense.
George Everett Osterhout (1858-1937), botánico aficionado estadounidense.
Harry Everett Smith (1923-1991), artista y místico estadounidense.
Horace Everett Hooper (1859-1922), editor de la Encyclopædia Britannica.
John Everett Millais (1829-1896), pintor británico.
Tom Everett Scott (1970-), actor estadounidense.
Everett Dirksen (1896-1969), político estadounidense.
Everett Franklin Phillips (1868-1950), decano de los apicultores estadounidenses.
Everett LeRoi Jones, (1934-) poeta, escritor, y crítico musical estadounidense.
Everett Peck, ilustrador, caricaturista y animador estadounidense.
Everett Rogers (1931-2004), sociólogo y profesor estadounidense.
Everett Ruess (1914-1934), artista y escritor estadounidense.
Everett Shinn (1876-1953), artista estadounidense.
Everett Sloane (1909-1965), actor estadounidense

Acontecimientos
Guerra Tutt-Everett, enfrentamiento de orígenes políticos que implicó a varias familias notables del condado de Marion (Arkansas), Estados Unidos.